Il doppio del torneo di tennis Durban Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Durban Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Wayne Ferreira e Piet Norval. In finale hanno sconfitto Stefan Kruger e Greg Van Emburgh (tds n. 4) con il punteggio di 6-0, 2-6, 6-3.

Teste di Serie

  Neil Broad /  Gary Muller (quarti di finale)
  Marty Davis /  Tim Pawsat (primo turno)

  Royce Deppe /  Byron Talbot (semifinali)
  Stefan Kruger /  Greg Van Emburgh (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Durban Challenger 1990